Batu Hampar (Rokan Hilir), een onderdistrict in de Indonesische provincie Riau
Batu Hampar (Tanah Putih Tanjung), een plaats in Indonesië
Batu Hampar (Kayu Aro), een plaats in Indonesië
Batu Hampar (Koto XI Tarusan), een plaats in Indonesië